Chi Rho steht für:

 Chi-Rho, das Christusmonogramm
 CHI RHO – Das Geheimnis, deutsche Zeichentrickserie aus dem Jahre 2010

Siehe auch:
 Chiro